Виннер — фамилия:

 Виннер, Борис Иванович (1837—1897) — русский предприниматель и общественный деятель.
 Виннер, Игорь Леонович — советский оперный концертмейстер, Заслуженный артист РСФСР.

См. также 
 
 Виннерт